Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Stefano Pescosolido e Vincenzo Santopadre 6-3, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Maks Mirny /  Kevin Ullyett (Campioni)
 Jose-Antonio Conde /  Nuno Marques (primo turno)

 Mathias Huning /  Oleg Ogorodov (primo turno)
 Clinton Ferreira /  Patrik Fredriksson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1997